Caetano Maria Lopes Gama — nobre e político do Brasil Império, governou vários estados.
Miguel do Sacramento Lopes Gama — padre e professor do Brasil Império, dirigiu a Faculdade de Direito do Recife.

Desambiguações de antropônimos